Кэ́йтлин Энн Ра́йли (; 17 июля 1986, Форт-Лодердейл, Флорида, США) — американская актриса.

Биография 
Кэйтлин Энн Райли родилась 17 июля 1986 года в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

У Кэйтлин есть две сестры (одна из которых актриса Бэйли Мэдисон) и четыре брата.

Карьера 
Кэйтлин снимается в кино с 1997 года.

Личная жизнь 
С 25 августа 2012 года Кэйтлин замужем за актёром , с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Райли Грэйс Виласусо (род.27.11.2012) и Эверли Мэйв Виласусо (род.15.07.2016).

Ссылки 
 

Дети-актёры США